

Azote

Sodium

Niobium

Néodyme

Néon

Nihonium

Nickel

Nobélium

Neptunium

Liste en rapport avec la chimie